L'expression magnum opus, ou grand œuvre, est employée pour désigner l'œuvre de toute une vie, souvent la plus renommée, la plus marquante, d'un penseur, écrivain, artiste, ou compositeur.

Par exemple en littérature, Don Quichotte est le magnum opus de Cervantès, À la recherche du temps perdu celui de Proust, et La Jungle celui d'Upton Sinclair. En musique, Les Quatre Saisons celui de Vivaldi. En philosophie, l'Éthique celui de Spinoza et L'Être et le Néant celui de Sartre.

Voir aussi 
 Chanson phare
 Œuvre d'art
 Chef-d'œuvre

Œuvre d'art